Okręty US Navy o nazwie USS "Portland", pochodzącej od miast Portland w stanach Oregon i Maine:
 Pierwszy "Portland" (CA-33) był ciężkim krążownikiem typu Portland, który był w służbie w latach 1932-1959.
 Drugi "Portland" (LSD-37) był okrętem desantowym-dokiem typu Anchorage, który był w służbie w latach 1969-2004.

Portland